Студзинський Олександр Генадійович (нар. 21 червня 1976, Горлівка, Донецька область, УРСР) — російський футболіст українського походження, півзахисник.
 Студзинський Іван Вікентійович (27 грудня 1887, Свердликове, Торговицької волості, Уманського повіту, Київської губернії — 11 вересня 1966, Львів) — український радянський хірург.

Див. також 
 Студзінський